— театр в районе Сибуя в Токио. Работал с июля 1969 года по 25 апреля 2000 года. «Сибуя Дзиан-Дзиан» с декабря 1973 года на протяжении многих лет был местом регулярных выступлений Такахаси Тикудзана до его смерти 5 февраля 1998 года. Они часто представляли собой длинные сольные импровизации, которые он называл «Иваки», в честь самой высокой горы в регионе Цугару.

В театре регулярно проводил выступления , играя в пьесе «Урок» (La leçon, 1951), написанной Эженом Ионеско. Также в театре проводили живые выступления  и . Сольные выступления  также начались в «Сибуя Дзиан-Дзиан».

Примечания

Литература 
 『ジァンジァン狂宴』（左右社）

Ссылки 
 http://jeanjean1969.web.fc2.com/

Театры Токио
Сибуя
Театры по алфавиту